Углево — название населённых пунктов:

Россия 
 Углево — село в Галичском районе Костромской области.
 Углево — деревня в Верещагинском районе Пермского края.